Rakitnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
la Rakitnica, une rivière, affluent droit de la Neretva ;
Rakitnica, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Rakitnica, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Rakitnica, un village situé dans la municipalité de Virje, comitat de Koprivnica-Križevci ;
au Kosovo
Rakinicë/Rakitnica, un village situé dans la commune (municipalité) de Skenderaj/Srbica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.